The White Buffalo si può riferire a

The White Buffalo – titolo originale del film Sfida a White Buffalo del 1977 
The White Buffalo – gruppo guidato dal cantautore Jake Smith
White Buffalo – gruppo musicale britannico 
White Buffalo – album di Robert Tree Cody del 2010
White Buffalo – album di Rod MacDonald